Алманчинское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Красноармейского района Чувашской Республики.

В состав поселения входят 8 населённых пунктов. Административный центр — село Алманчино.

Глава поселения — Долгов Владимир Витальевич.

Законом Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 к 24 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием Красноармейского района в муниципальный округ.

Географические данные 
Расположено на юге района, в 45-50 км к югу от города Чебоксары. Граница Алманчинского сельского поселения начинается от места пересечения границы СХПК «Новая Сила» и реки Большой Цивиль. От этой точки проходит 2250 м по границе СХПК «Новая Сила» в юго-восточном направлении 250 м, юго-западном направлении по границе Сорминского лесничества Опытного лесхоза, 1250 м юго-восточном направлении по границе СХПК «Прогресс». Затем она проходит по западным границам 47, 50 кварталов Сорминского лесничества Опытного лесхоза и границе первого квартала Канашского лесничества Канашского лесхоза. Затем граница поворачивает на юг и идет 1000 м, на запад 2500 м по реке Митца до узловой точки № 25, граничащая Канашским районом. От узловой точки № 25 в северо-западном направлении проходит 1500 м по указанной реке и через ручей, впадающий в эту реку. Далее граница поворачивает на север и проходит 2250 м по границе СХПК «Гигант», расположенного на территории Алманчинского сельского поселения, 3000 м по течению реки Большой Цивиль в северо-восточном направлении.

Население

Населённые пункты

История 
После Октябрьской революции 1917 года, в 1920 годы были организованы местные органы власти. На территории современного Алманчинского поселения тоже был организован сельский совет. Его первым председателем был крестьянин деревни Нимичкасы-Алманчино Капитонов Степан Капитонович (1876—1949 гг.). После него, в 1921—1922 годах председателем работал Прохоров Тимофей (Курак) Прохорович (Вурмакасы-Алманчино).

Селения современного Алмачинского поселения относились к Убеевской волости, центром которой были Верхние Траки.

Зимой 1921 года в крае активизировались антиреволюционные силы, началось крестьянское восстание «Чаппан». В данном движении участвовали и крестьяне деревень современного Алманчинского поселения. Люди собрались на базарной площади села Алманчино рядом с церковью со своими повозками.

Против восстания из Казани был вызван отряд красногвардейцев с тачанкой. Организаторы бунта успели скрыться. 8 участников были расстреляны в поле села Алманчино по дороге в Чиганары. Их заставили самих вырыть для себя могилы. Вместе с ними был застрелен и местный батюшка.

Из села Алманчино были отправлены в тюрьмы Николаев Захар и Васильев Осип. Многих людей смог спасти работавший в то время в сельсовете Тимофей Прохоров.

После тех страшных событий роль сельского совета, его ответственность за обстановку в поселениях, за развитие деревень увеличилась.

Первого января 2006 года Алманчинская сельская администрация объединилась с Шивбосинской сельской администрацией и образовалось Алманчинское сельское поселение.

На территории деревень Вурманкас-Чурино, Синьял- Чурино, Шивбоси, входящих в настоящее время в Алманчинское сельское поселение Красноармейского района Чувашской Республики, первоначально образован сельский Совет в 1928 году под наименованием Чуракасинский сельский Совет, который входил в Канашский район.

С 1934 года по 1944 год Чуракасинский сельский Совет входил в состав Шихазанского района. С марта 1944 года по август месяц 1959 года Чуракасинский сельский Совет входит в состав Чурачикского района. С августа месяца 1959 года Чуракасинский сельский Совет входит в состав Красноармейского района.

В 1960 году Чуракасинский сельский Совет входил в Состав Красноармейского района.

В 1960 году Чуракасинский сельский Совет объединили с Алманчинским сельским Советом.

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 5 января 1967 года в Красноармейском районе образован Шивбосинский сельский совет, куда были включены населенные пункты Шивбоси, Синьял-Чурино, Вурманкас-Чурино, с центром в деревне Шивбоси.

Известные люди 
 А. И. Пăртта, чувашский поэт, драматург.

Организации 
На территории поселения расположено:
 СПК «Восток»
 СХПК «Гигант»
 ООО «Гигант»
 Отделение связи (Алманчинское и Шивбосинское)
 Алманчинское отделение общей врачебной практики
 Фельдшерско-акушерский пункт (Шивбосинский, Нимичкасинский, Албахтинский)
 Ветеринарный участок (Алманчинский и Шивбосинский)
 Алманчинская сельская библиотека
 Шивбосинская сельская библиотека
 Албахтинская сельская библиотека
 Алманчинский центр досуга
 Шивбосинский дом досуга
 МОУ «Алманчинская СОШ»
 МОУ «Шивбосинская ООШ»
 Магазины райПО — 7
 Магазин ЧП Васильевой Л. П. «Шуçăм»

Ссылки 
 Официальный сайт Алманчинского сельского поселения.
 Герб и флаг Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Чувашии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Красноармейского района Чувашии